BSCI steht für:
 Boston Scientific, US-amerikanischer Medizintechnikhersteller
 Broad-Spectrum Chemokine Inhibitor, ein Antiphlogistikum gegen bestimmte Chemokine
 Building Scalable Cisco Internetworks, eine der Cisco-Zertifizierungen
 Business Social Compliance Initiative, Programm zur Verbesserung sozialer Standards

Abkürzung